Dodenmars (Tweede Wereldoorlog), dodenmarsen in nazi-Duitsland (1944-1945)
 Dodenmars van Bataan, een dodenmars in de Filipijnen (1942)
 Dodenmars (muziekstuk), een klassieke mars in mineur